Tequila - bebida mexicana
Efeito tequila - crise econômica ocorrida no México em 1994

Localidades 

Tequila (Jalisco)

Desambiguação